Luciene Habib Franco Freitas Câmara ou simplesmente Luciene Franco (Rio de Janeiro, 3 de janeiro de 1939), é uma cantora de música popular brasileira.

Ver também 

Ary Barroso

Ernani Filho

Ligações externas
Dados biográficos de Luciene Franco

Cantores do Rio de Janeiro (estado)
Cantores de música popular brasileira
Naturais da cidade do Rio de Janeiro